LVO steht für: 
 Landschaftsverband Osnabrücker Land, einer von insgesamt 13 Landschaften und Landschaftsverbänden in Niedersachsen
 Lieutenant of the Royal Victorian Order, zweitniedrigste Ordensstufe des britischen Hausordens
 Laufbahnverordnung, eine Rechtsverordnung des Bundes bzw. der Bundesländer zur Regelung der Beamtenlaufbahn
 Leihverkehrsordnung 
 Lehrveranstaltungsordnung einer Hochschule
 Laverton Airport (IATA-Code), Flughafen von Laverton (Western Australia), Western Australia

Abkürzung